François Dangé (1747-1794), était un policier de Paris sous la Révolution.
 François Dangé  était un musicien canadien invité au collège des jésuites pendant le .